Falkasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Falkasjön, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Falkasjön, Närke, sjö i Örebro kommun,  (22,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn